{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин
|ориг_название      = New Zealand Women's Curling Championship 2009
|год                = 2009
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = Данидин
|арена              = Dunedin Ice Stadium
|дата               = 2—5 июля 2009
|посещаемость       = 
|победитель         = Бриджет Бекер
|победители         = 
|титул              = 5
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = 
|четвертый          = Бриджет Бекер
|третий             = Брайди Дональд
|второй             = Мариса Джонс
|первый             = Linda Geary
|запасной           = 
|тренер             = 
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Натали Кэмпбелл
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Wendy Becker
|пред               = 
|след               = 
}}Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2009 проводился со 2 по 5 июля 2009 в городе Данидин на арене «Dunedin Ice Stadium».

В чемпионате принимало участие 3 команды.

Победителями чемпионата стала команда скипа Бриджет Бекер (Бриджет Бекер стала чемпионом среди женщин в 5-й раз и как скип, и как игрок), победившая в финале команду скипа Натали Кэмпбелл. Бронзовые медали завоевала команда скипа Wendy Becker.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2009.

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по сумме результатов личных встреч (количества побед и поражений). Все три команды выходят во второй этап, плей-офф, где сначала в полуфинале играют команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е место, а победитель полуфинала встречается в финале с командой, занявшей в группе 1-е место.

 Составы команд 
{| class="wikitable"
|-
! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый
|-
| Бриджет Бекер || Брайди Дональд || Мариса Джонс || Linda Geary
|-
| Wendy Becker || Elizabeth Matthews || Christine Bewick || Carolyn Cooney
|-
| Натали Кэмпбелл || Kylie Petherick || Lana Williams || Lucienne Langille
|}
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2009
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2009

Спорт в Новой Зеландии в 2009 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Данидине
Июль 2009 года